

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Bocianówka – część wsi Wasylów Wielki w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Bocianówka – część wsi Sady w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Bocianówka – część wsi Gutów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk

 Bocianówka – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Bocian, Bociany, Bocianowo